Dineen ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Dineen (William Patrick Dineen; 1932–2016), kanadischer Eishockeyspieler
 Gary Dineen (Daniel Gary Patrick Dineen; 1943–2006), kanadischer Eishockeyspieler 
 Gord Dineen (Gordon M. Dineen; * 1962), kanadischer Eishockeyspieler
 Kevin Dineen (Kevin William Dineen; * 1963), kanadischer Eishockeyspieler
 Mateo Dineen (* 1972) US-amerikanischer Künstler 
 Tracy Dineen (* 1970), englische Badmintonspielerin